è una serie di light novel scritta da Takemachi e disegnata da Tomari. La serie viene pubblicata a partire dal 18 gennaio 2020 dalla casa editrice Fujimi Shobo sotto l'etichetta Fujimi Fantasia Bunko. In seguito, venne creato un adattamento manga, scritto pure da Takemachi e suddiviso in tre parti, che viene serializzata sulla rivista Monthly Comic Alive della casa editrice Media Factory dal 27 maggio 2020. Un adattamento anime, prodotto dallo studio Feel, è in onda dal 5 gennaio 2023. In Italia, sia la light novel, il manga e anime sono inediti.

Trama 
La serie parla di un mondo in cui le guerre si combattono con le spie. Con un tasso di successo della missione del 100%, la notevole spia Klaus, una persona molto difficile da affrontare, è stata incaricata di una missione quasi impossibile dall'agenzia, che nasconde una folle probabilità del 90% di fallimento e morte. Per qualche motivo, Klaus coinvolge sette ragazze inesperte. Lui deve fare in modo che tutte le sette ragazze imparino tutto ciò che Klaus sà riguardo lo spionaggio affinché loro riescano a sopravvivere. Per fare ciò, lui ha solo un mese di tempo.

Personaggi 

Doppiato da: Yūichirō Umehara
Klaus è la protagonista della serie e anche il capo dell'organizzazione di spionaggio, chiamato Lamplight. Klaus ha un aspetto androgino, praticamente femminile che è allo stesso tempo bello con una carnagione chiara e capelli neri lunghi fino alle spalle. Se non fosse per la sua altezza, potrebbe facilmente essere scambiato per una donna. Klaus è un giovane distaccato e intuitivo che dimostra una mancanza di emozioni esteriori. Non prova attrazione romantica e, quindi, non è tentato dalla ricerca di desideri romantici o sessuali.

Doppiata da: Sora Amamiya
Lily è una  ragazza e ha capelli argentati di media lunghezza con due nastri neri su ciascun lato della testa e un giglio bianco sopra il nastro destro. Ha un corpo snello, un grande busto e occhi rosa cenere. Lily è una ragazza gentile, energica e impulsiva frizzante e di buon carattere con un atteggiamento positivo. Spesso agisce senza pensare anche se conosce la giusta linea d'azione. Assume il ruolo di leader della squadra di Lamplight. Mentre Lily non è affatto contraria a concedersi il lusso di essere una spia, la vera motivazione di Lily deriva dal desiderio e dal dovere di aiutare gli altri come una certa spia ha fatto per lei. É particolarmente brava a inventare veleni di molte varietà. Tali veleni includono gas velenosi paralizzanti aghi velenosi che fanno addormentare le persone.

Doppiata da:  Miku Itō
Grete è una ragazza dai capelli rossi lucidi e il suo corpo è alto e snello. Grete indossa una maschera per nascondere le sue cicatrici che coprono metà del suo viso. Le cicatrici sono di una tonalità di nero così vile che ispira disgusto in tutti coloro che l'hanno visto. Grete ha un carattere calmo e femminile abbinata a una mente brillante. Grete è anche un'androfoba, temendo e antipatizzando gli uomini al punto che parlare con uomini diversi da Klaus le fa male allo stomaco. La sua androfobia deriva dall'abuso verbale che ha ricevuto da suo padre e dal fratello maggiore che spesso la degradavano per il suo aspetto e le sue maniere. Grete crede di aver passato tutta la sua vita senza mai essere amata. Dopo che Grete si unì ai Lamplight, iniziò ad avere una cotta per Klaus.

Doppiata da: Nao Tōyama
Sybilla è una ragazza che ha i capelli corti e bianchi e una corporatura magra. Lei stessa afferma di essere più maschiaccio che carina. Sybilla può essere definita come comandante. La sua presenza sicura, dura e volgare è inconfondibile. Preferisce infliggere pugni duri e non accetta sciocchezze dai nemici. Sybillia non è né intuitiva né particolarmente osservatrice, segue ciò che il suo istinto le dice, il che la porta ad agire senza riflettere sulle sue azioni. Però, ha un cuore gentile e un forte senso di giustizia ed empatia. Klaus nota che tra tutti i membri di Lamplight, ha il cuore più gentile. Dopo aver ricevuto il suo primo stipendio, ha donato tutto all'orfanotrofio in cui è cresciuta. Sybilla odia indossare abiti femminili perché non le piacciono e pensa di sembrare ridicola.

Doppiata da: Aoi Yūki
Monika è una ragazza che ha un aspetto androgino con capelli cerulei argentati legati in modo disordinato che le coprono l'occhio destro. Ha una corporatura dall'aspetto medio e un bell'aspetto, anche se non abbastanza bella o distintiva da attirare l'attenzione. Monika sembra avere un alto grado di conoscenza e abilità rispetto al resto dei membri di Lamplight in una certa misura, poiché è stata notata che era l'unico membro in grado di aprire il suo lucchetto entro il limite di tempo.  Tuttavia, mentre le altre ragazze eccellono notevolmente nel loro unico talento, Monika crede di non essere brava nel suo. Può fare calcoli mentali accurati e ad alta velocità

Doppiata da: Sumire Uesaka
Thea è una ragazza che ha i capelli neri lisci, un viso abbagliante e un corpo abbastanza sviluppato per la sua età. È il membro più attraente e maturo della squadra. Quando fissa qualcuno negli occhi per tre secondi ininterrotti, può vedere il loro desiderio più profondo.

Doppiata da: Ayane Sakura
Sara è una ragazza che ha i capelli castani corti e la pelle leggermente abbronzata. Nella sua uniforme da spia, indossa una tuta nera e un berretto da strillone indossato basso sugli occhi, una camicia grigio scuro con maniche leggermente a sbuffo e colletto arruffato, e un nastro bianco e nero legato in un fiocco. Sara è una ragazza timida e vigliacca che dà l'impressione di un animale da caccia. L'abilità di Sara, secondo lei, consiste nel forgiare un legame di fiducia reciproca tra i suoi animali domestici. I suoi animali domestici in questione includono un falco, un piccione, un cane e un gruppo di topi. Gli animali sono abili nel consegnare pacchi, creare diversivi, rintracciare le persone o qualsiasi altra cosa possa addestrarli a fare.

Doppiata da: Tomori Kusunoki
Annette è una ragazza che ha i capelli con un forte tono di rosa cenere, avendo i capelli a ondate, legati in due. Indossa anche una benda sull'occhio. Annette ha un atteggiamento perennemente innocente e puro.  D'altra parte, mostra di avere un senso infantile di malizia dentro di sé, usando le persone intorno a lei per raggiungere i suoi obiettivi. Nonostante abbia un'amnesia, Annette eccelle nell'ingegneria e nell'artigianato. Con un solo sguardo, è in grado di riprodurre quasi tutto con estrema precisione, fin nei minimi dettagli.

Doppiata da: Inori Minase
Erna è una ragazza che ha i capelli giallo brillante e la pelle così chiara che fa sembrare la sua pelle di porcellana. Il suo vestito a balze aggiunge solo l'impressione che sia una bambola artigianale. Erna indossa anche un collant nero opaco. Erna è di gran lunga il membro meno loquace e meno sociale di Lamplight, ma perché è taciturna per natura. Ha lottato come spia poiché le sue capacità comunicative erano gravemente carenti .Fin dall'infanzia, Erna era attirata dalla sfortuna. Nacque in una famiglia aristocratica e perse i genitori in un tragico incendio in una villa. Dopo la perdita, Erna è stata tormentata dalla sfortuna a un ritmo allarmante. Dopo tanti contatti ravvicinati con la sfortuna, Erna ha sviluppato un senso per la sfortuna che afferma di avere una certa abilità.

Media

Light novel 
La light novel è scritta da Takemachi e disegnata da Tomari. La serie viene pubblicata in volumi tankobon a partire dal 18 gennaio 2020 dalla casa editrice Fujimi Shobo sotto l'etichetta Fujimi Fantasia Bunko. Al 20 gennaio 2023, sono stati pubblicati un totale di 9 volumi. In Italia, la serie è inedita.

Volumi 

Insieme alla serie, sono usciti anche dei racconti. Il primo racconto uscì 19 marzo 2021 e, al 17 marzo 2023, sono stati pubblicati un totale di 4 racconti. In Italia, la serie è inedita.

Racconti

Manga 
Un adattamento manga, scritto pure da Takemachi. Il manga viene distibuito sulla rivista Monthly Comic Alive della casa editrice Media Factory. Il manga si suddivide in tre parti; la prima parte venne pubblicata dal 27 maggio 2020 al 27 aprile 2022 con un totale di tre volumi tankobon e con i disegni fatti da Kaname Seu; la seconda inizia dal 27 luglio 2022 con un totale di un volume tankobon, con i disegni fatti da Benishake; la terza inizia pure dal 27 luglio 2022 con un totale di un volume tankobon, con i disegni fatti da Kaname Seu. In Italia, la serie è inedita.

Prima parte

Seconda parte

Terza parte

Anime 
Un adattamento anime è stato annunciato il 13 marzo 2022 durante un evento chiamato Fantasia Bunko Online Festival 2022. La serie è prodotta dallo studio Feel e diretta da Keiichiro Kawaguchi, con la composizione della serie a cura di Shinichi Inotsume, con il character design di Sumie Kinoshita e musiche di Yoshiaki Fujisawa. L'anime è andato in onda il 5 gennaio 2023 su AT-X e altre reti. La sigla di apertura è "Tōmoshibi" di Nonoc, mentre la sigla di chiusura è "Secret Code" di Konomi Suzuki. In Italia, la serie è inedita.

Episodi

Note

Collegamenti esterni 
Light novel
 
Manga
 
Anime
 

Anime e manga basati su light novel